Tommy Robb (Belfast, 14 d'octubre de 1934) és un antic pilot de motociclisme nord-irlandès que competí al Campionat del Món entre  i . Durant la temporada de  esdevingué un dels primers pilots no japonesos fitxats per Honda per al seu equip oficial, amb el qual disputà una reeixida campanya que el portà a assolir el subcampionat mundial de 350cc darrere el seu company d'equip Jim Redman.

Resultats al Mundial de motociclisme

Referències 

Guanyadors britànics de Grans Premis de velocitat
Guanyadors del Tourist Trophy
Pilots de Bultaco
Esportistes de Belfast